Str8 Rippin ist ein professionelles E-Sport-Team der Halo-Serie, das bis 2012 als vertraglich gebundener Teil der US-amerikanischen E-Sport-Liga Major League Gaming gegen andere Teams konkurrierte. Das Team besteht aus dem Kapitän Tom „Tsquared“ Taylor und Bryan „Legit“ Rizzo unter dem Trainer Zac „Lammie“ Lammie. Das ursprüngliche Team, aus dem nur Tsquared verblieb, wurde kurz nach dem Erscheinen von Halo 2 gebildet und bestritt das erste Turnier im Januar 2005. Seitdem folgten viele Spielerwechsel; dennoch gelang es Str8 Rippin von 2005 bis 2009 zu den erfolgreichsten Liga-Teams zu gehören. In Halo: Reach und Halo 2: Anniversary erreichte das Team jedoch selten vordere Plätze.

Derzeitiges Lineup

Erfolge

Weblinks 
Esportspedia-Artikel über Str8 Rippin

Clan (E-Sport)
Sport (New York City)
Organisation (New York City)
Gegründet 2005